Scalzone – altro nome della 'Ndrina La Maggiore
 Angelo Scalzone – tiratore italiano
 Oreste Scalzone – attivista italiano